Села:
 Броварі — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Броварі — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Місто:
 Броварі — назва міста Бровари до 1969 року.

Див. також 
 Бровари (значення)